Maurice Megennis (1929-2020) – sollevatore britannico
Robert Megennis (2000) – pilota automobilistico statunitense